Бегам () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Бегам Бартель (1502—1540) — німецький живописець і гравер доби Відродження, учень Альбрехта Дюрера.
 Бегам Ганс Себальд (1500—1550) — німецький художник, графік, гравер доби Відродження, учень Альбрехта Дюрера.